А́н-На́ср (; что на русский переводится как «победа») — название ряда футбольных клубов в арабском мире.

Футбольные клубы
 Ан-Наср — футбольный клуб из Бенгази, Ливия
 Ан-Наср — футбольный клуб из Дубая, ОАЭ
 Ан-Наср — футбольный клуб из Каира, Египет
 Ан-Наср — футбольный клуб из города Салала, Оман
 Ан-Наср — футбольный клуб из Эр-Рияда, Саудовская Аравия
  — спортивный клуб из Эль-Фарвания, Кувейт.

Прочее
 Ан-Наср — 110 сура Корана.

См. также 
 Наср